Mamani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Mamani (1932–1993), nigrischer Schriftsteller und Politiker
 Basilio Mamani Quispe (* 1975), bolivianischer Geistlicher, Weihbischof in La Paz
 Edith Mamani (* 1995), bolivianische Leichtathletin
 Elías Blanco Mamani (* 1962), bolivianischer Journalist, Literaturwissenschaftler und Biograf
 Freddy Mamani (* 1971), bolivianischer Architekt
 Inocencio Mamani (1904–1990), peruanischer Dramaturg, Dichter und Bergsteiger
Siehe auch:
 Mamane